Жумагулов — казахская и киргизская фамилия.

 Известные носители
 Жумагулов, Бакытжан Турсынович (род. 1953) — казахстанский государственный, научный, общественный и политический деятель.
 Жумагулов, Ербол Жарасович (род. 1981) — казахстанский поэт, пишущий на русском языке.
 Жумагулов, Жаркын Жангожинович — аким города Кокшетау (2013 — 5 июня 2014)
 Жумагулов, Замирбек Нарынбаевич (род. 1972) — киргизский футболист.
 Жумагулов, Инкарбек (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Жумагулов, Руслан Бакытжанович (род. 1975) — казахстанский учёный, предприниматель.
 Жумагулов, Сексеналы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.